346 км — железнодорожная платформа Орловско-Курского центра ЦППК. Названа по расстоянию от станции Москва-Курская.

Находится в лесной зоне Орловской области Московской железной дороги, на участке Тула — Орёл. В 40 км на север от Орла. Расстояние до вокзала Мценск составляет 20 км, до Московского вокзала (Тулы) — 164 км.

Платформа низкая, состоит из 3-4 бетонных плит. Кассы и турникеты отсутствуют. Расположена по обе стороны от пути (при движении на Орёл). Оплата проезда производится в электропоезде. Полностью на платформе помещается 3 первых вагона. К югу от платформы, метрах в 50-ти, располагается регулируемый неохраняемый железнодорожный переезд.

Официальное название остановочного пункта — 346 км. Оно используется в расписаниях на вокзалах, при объявлении в электричках.

На платформе останавливается в день 6 электропоездов — 3 на Орёл (6:28, 15:47, 18:07) и 3 на Московский вокзал (Тула) (9:49, 13:12, 18:57). Время в пути: до Орла — 30 мин., до Мценска — 15 мин., до Московского вокзала (Тулы) — 1 ч. 55 мин. Пользуется популярностью в дачный период. Экспрессы на о. п. 346 км не останавливаются.

Остановочные пункты Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Орловской области